Кя́хтинский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — город Кяхта.

География 

Район, площадью 4663 км², расположен вдоль государственной границы с Монголией, на юге Бурятии, в природно-географической области Селенгинского среднегорья. Граничит на западе по реке Селенге с Джидинским, на севере — с Селенгинским, на северо-востоке — с Бичурским районами республики, на юго-востоке — с Красночикойским районом Забайкальского края.

Район пересекают крупные реки Селенга и Чикой. В юго-восточной части района течёт река Кудара, в центральной части — река Киран (в нижнем течении). Горные хребты — Бургутуйский, Бичурский, Калиновый, Базальтовый, Кударинский. В долинах рек — степи, хребты покрыты преимущественно сосновыми лесами.

История 
Предшественником Кяхтинского района был Троицкосавский уезд (округ), образованный в 1872 году, который входил в состав Забайкальской области.

12 декабря 1923 года, после образования Бурят-Монгольской АССР, Троицкосавский уезд (переименованный в аймак), как и другие 11 аймаков (уездов) вошёл в состав вновь образованной автономной республики.

В 1934 году центр аймака, город Троицкосавск, объединяется с торговой слободой Кяхтой и переименовывается в город Кяхту, в связи с чем, за аймаком юридически закрепилось название Кяхтинский.

22 ноября 1943 года путём разукрупнения Кяхтинского аймака образован Кударинский аймак.

23 ноября 1959 года Кударинский аймак упразднён с передачей его территории в состав Кяхтинского аймака.

2 апреля 1963 года упразднён Селенгинский аймак. В состав Кяхтинского аймака включены семь сельсоветов и рабочий посёлок Селендума, Наушки и Чикой включены в Гусиноозёрский горсовет.

13 января 1965 года обратно из состава Кяхтинского аймака выделен Селенгинский аймак.

В октябре 1977 года Кяхтинский аймак переименован в Кяхтинский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 36,06 тыс. чел.
 2035 — 34,23 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Кяхта и пгт Наушки) проживают   % населения района.

Национальный состав 

Национальный состав района

Национальный состав города Кяхта на 2010 год

Территориальное устройство 
Кяхтинский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 1 город (с подчинённым ему населённым пунктом), 1 посёлок городского типа, 8 сельсоветов и 5 сомонов. 

Муниципальный район включает 17 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 15 сельских поселений. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

В мае 2011 года были упразднены сельские поселения Новодесятниковское и Убур-Киретское, объединённые с сельскими поселениями Большелугское и Тамирское соответственно.

Населённые пункты 
Кяхтинском районе 42 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
В 2010 году были упразднены посёлок Ботый (входил в Кяхтинское городское поселение, с 2002 года никто не проживал) и село Мурочи (образовано в 1918 году, входило в Зарянское сельское поселение, жителей нет с 2001 года).

Экономика 

Сельское хозяйство составляет основу экономики района. Агропромышленный комплекс составляют 4 сельскохозяйственных предприятия, 83 крестьянское (фермерское) хозяйство, а также личные подсобные хозяйства. В аграрном секторе преобладает скотоводство мясного направления и овцеводство мясо-шерстной специализации.

Транспорт 

С севера на юг район пересекают дороги:
 автомобильная Улан-Удэ — Улан-Батор — федеральная автомагистраль  «Кяхтинский тракт», являющаяся частью азиатского маршрута ;
 железная дорога Улан-Удэ — Наушки — Улан-Батор — южная ветка Восточно-Сибирской железной дороги, часть Трансмонгольской магистрали.

Достопримечательности 

 Ильмовая падь — группа из 320 захоронений представителей разных слоев хуннского общества.
 Пещера Городовой Утёс (Хугтэй-Хан), Усть-Кяхтинская пещера и Табангутское обо — бурятский аналог французских пещер Ласко, знаменитые наскальными рисунками древних людей.
 Воскресенская церковь (Кяхта) (1838 г.)
 Цонгольский дацан «Балдан Брэйбун».
 Озеро Киран.
 Грязелечебница Курорт Киран.
 Дюнные стоянки людей каменного века — Дурены, Сава, Хоронхой, Байцин, Хара-Бусун, сохранившие исторический облик эпохи палеолита.
 Кяхтинский краеведческий музей им. В. А. Обручева.
 Бултумурский дацан.
 На востоке Кяхтинского административного района Республики Бурятия, в 7 км на юго-юго-запад от села Тамир, по левобережному борту долины реки Тамир, в юго-западных отрогах Тамирского хребта, входящего в систему Малханской горной цепи, находится позднепалеолитическая стоянка Подзвонкая (ок. 40 тыс. л. н.).

Средства массовой информации 
 «Кяхтинские вести» — печатный орган администрации Кяхтинского района. Выходит еженедельно по средам. Тираж — 2 тыс. экземпляров, 500 из которых распространяется по подписке.
 Кяхта Ньюс (Kyahtanews.ru) — новости Кяхтинского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия. Кяхтинский муниципальный район
 Кяхта Ньюс (Kyahtanews.ru) — новости Кяхтинского района
 Байкальские панорамы — 3D-панорамы Кяхтинского района